Les Commissions paritaires forment un ensemble chargé des négociations salariales du secteur privé en Belgique.
La Commission paritaire des publications et des agences de presse est un organisme d'État français chargé de contribuer à la liberté d’expression.
 Commission paritaire peut désigner une Commission administrative paritaire, instance de représentation dans la Fonction publique française.
La Commission mixte paritaire est chargée, en France, de trouver des compromis entre l'Assemblée nationale et le Sénat.